Příjmení Lebrun [lebren] nosí více významných osobností:

 Albert Lebrun (1871–1950) – francouzský politik a prezident
 Céline Lebrunová (* 1976) – reprezentantka Francie v judu
 Dominique Lebrun (* 1957) – francouzský římskokatolický kněz, rouenský arcibiskup
 Élisabeth Vigée-Lebrun (1755–1842) – francouzská malířka portrétů
 Charles-François Lebrun (1739-1824) – francouzský politik, vévoda z Piacenzy